Le Grand Prix mondial est une compétition sportive internationale de volley-ball. Il est organisé par la FIVB. Il se déroule tous les ans depuis 1993. Le Grand Prix mondial est l'équivalent féminin de la Ligue mondiale de volley-ball.

Historique

Palmarès

Tableau des médailles

Apparitions

Meilleures joueuses par tournoi

1993-Hong Kong –  Mireya Luis
1994-Shanghai –  Fernanda Venturini
1995-Shanghai –  Tara Cross-Battle
1996-Shanghai –  Leila Barros
1997-Kōbe –  Ievguenia Artamonova
1998-Hong Kong –  Leila Barros
1999-Yuxi –  Virna Dias
2000-Manille –  Lioubov Sokolova
2001-Macao –  Danielle Scott-Arruda

2002-Hong Kong –  Ievguenia Artamonova
2003-Andria –  Paola Cardullo
2004-Reggio Calabria –  Logan Tom
2005-Sendai –  Paula Pequeno
2006-Reggio Calabria –  Sheilla Castro
2007-Ningbo –  Manon Flier
2008-Yokohama –  Marianne Steinbrecher
2009-Tokyo –  Sheilla Castro

2010-Ningbo –  Foluke Akinradewo
2011-Macao –  Destinee Hooker
2012-Ningbo –  Megan Hodge
2013-Sapporo –  Thaísa Menezes
2014-Tokyo –  Yūko Sano
2015-Omaha –  Karsta Lowe
2016-Bangkok –  Natália Pereira
2017-Nankin –  Natália Pereira

Notes et références

Articles connexes
Championnat du monde de volley-ball féminin
Coupe du monde de volley-ball féminin
World Grand Champions Cup féminine

Liens externes 
 Site officiel de la Fédération internationale de volley-ball

Compétition fondée en 1993